Джонатан Эдвардс
 Эдвардс, Джонатан (1703—1758) — американский проповедник. 
 Эдвардс, Джонатан (род. 1966) — британский легкоатлет.